Coloratobistus är ett släkte av insekter. Coloratobistus ingår i familjen Aschiphasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Coloratobistus